Oude Hortus (Utrecht), een tuin in Utrecht (stad)
Oude Hortus (Groningen), een tuin in Groningen (stad)